Fensterlichte steht für:
 Lichte Höhe und Weite bei Fenstern, siehe lichte Höhe
 ein Decken/Dachfenster, siehe Oberlichte
 ein Lichtfenster über Fenster und Türen, siehe Kämpferfenster.